Papp Tamás (1924–1980) grafikus, iparművész, bélyegtervező
 Papp Tamás (?) zenész, dobos
 Papp Tamás (1983) labdarúgó, kapus
Papp Tamás biológus